Aegista diversifamilia — вид наземных улиток, лёгочного брюхоногого моллюска, обнаруженного на территории Тайваня.

История

Открытие 
До недавнего времени, Aegista diversifamilia идентифицировался как часть вида Aegista subchinensis, живущего на большей части территории Тайваня и описанного в 1884 году зоологом и сотрудником консульства Германии в Китае Отто Францем фон Мёллендорфом. В 2003 году доктор Йен-Чанг Ли из  заметил, что между западной и восточной популяциями существует морфологическая дивергенция, обусловленная наличием крупного биогеографического барьера, то есть . Чтобы доказать это предложение, доктор философии Департамента наук о жизни Национального тайваньского педагогического университета Чжи-Вэй Хуан вместе со своими коллегами на основе трёх молекулярных маркеров в сочетании с морфологическим анализом, обнаружил большее расхождение между видами этих улиток, чем предполагалось ранее. В частности, было установлено, что восточная популяция находится в близком родстве с улиткой A. vermis, обитающей на острове Исигаки, вследствие чего является отдельным видом, разделенным с А. subchinensis , что сделало это открытие первым свидетельствующим о том, что данный водный объект является биогеографическим барьером для равнинных наземных животных. В настоящее время образцы доступны для широкого изучения, и несколько экземпляров вида представлены в Музее естествознания в Лондоне.

Значение названия 
Название вида Aegista diversifamilia состоит из названия рода Aegista и словосочетания diversifamilia, составленного из латинских слов diversus — разнообразный и familia — семья, дословно — разнообразная семья. Такое именование было выбрано в знак признания движения за легализацию однополых браков во всем мире и на Тайване, в частности как намёк на слишком медленный прогресс борьбы ЛГБТ-активистов, сравнимый с продвижением улитки. Соавтор открытия доктор Йен-Чанг Ли отметил, что:

Когда мы писали работы, на Тайване и во многих других странах шла борьба за признание однополых браков. Мы вспомнили, что легочные улитки — гермафродиты. Это означает, что одна особь обладает и мужской, и женской частью полового аппарата. Эти улитки олицетворяют разнообразие сексуальной ориентации в царстве животных. Таким образом мы решили, что это хороший случай, чтобы напомнить о борьбе за признание однополых браков.

В настоящее время заключение однополых союзов в Тайване находится под запретом.

Описание

Внешний вид и размеры 
Раковина A. diversifamilia тонкая, но прочная, с сплюснутым коническим , составляет от 1,98 см до 3,24 см в ширину, и от 0,97 см до 1,68 см в высоту. Окрашена в глянцевый каштановый или желтовато-коричневый цвет, и как правило, имеет узкую светло-коричневую полосу на спирали по периферии.  имеет яйцевидную форму, от 0,78 см до 1,32 см в ширину, и от 0,48 сантиметра до 1,05 см в высоту. Буккальная полость белого цвета.

Устройство репродуктивной системы 

Репродуктивная система является гермафродитической. Пенис длинный и тонкий, но короче, чем . Мешочек для дротика расположен во влагалище, равном по длине пенису и постепенно переходящем в короткий, но толстый яйцевод. Откладываемые улитками яйца являются белыми и круглыми, около 3 мм в диаметре, находясь в кладке из 20-30 яиц.

Условия жизни и ареал 
А. diversifamilia является эндемическим видом Тайваня, обитая на востоке острова, к северу от реки Ланьян, в частности в уездах Илань и Хуалянь, исключая . Экземпляры вида, как правило, встречаются в равнинных лиственных лесах и живут на лесной подстилке или на земле, в тенистых влажных условиях.

Примечания

Ссылки 

 

Camaenidae
Моллюски Азии
Эндемики Тайваня
Животные, описанные в 2014 году